— железнодорожная станция расположенная в специальном районе Аракава, Токио. Станция обозначена номером H-20 на линии Хибия и номером 04 на линии Tsukuba Express. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 1896-12-25: Открыта станция линии Дзёбан.
 1961-03-28: Открыта станция линии Хибия.
 2005-08-24: Открыта станция линии Tsukuba Express.

Планировка станции

JR East 
Одна платформа островного типа и два пути

 На станции останавливаются только скорые составы.

Tokyo Metro 
Две платформы бокового типа и два пути.

Metropolitan Intercity Railway 
Две платформы бокового типа и два пути.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|Линия Дзёбан

|-
!colspan=5|Линия Хибия

|-
!colspan=5|Metropolitan Intercity Railway Company

Ссылки 
 JR East: Станция Минами-Сэндзю 
 Tokyo Metro: Станция Минами-Сэндзю 
 Tsukuba Express: Станция Минами-Сэндзю